Collegio elettorale di Montepulciano – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Montepulciano – collegio elettorale del Regno d'Italia